Папский городок () — комедийный мультфильм 2005 года.

Мультфильм был создан на телеканале BBC в Англии в 2005 году. BBC хотело выпустить Popetown в эфир, однако католики, узнав об этом, завалили письмами руководство BBC, и мультфильм так и не вышел в эфир. Popetown транслировался на MTV-Германия, C2 и 2×2 (Россия).

Сюжет 

Студент на уроках рисует в альбоме, который он назвал «Popetown» (Папский городок). Его рисунки изображают жизнь главного героя, Отца Николаса, который живёт в Папском Городке. Основная проблема Отца Николаса — он секретарь весёлого и инфантильного Папы. На протяжении всего сериала в главные обязанности Отца Николаса входит оберегать Папу от неприятностей и случайностей, в которые тот всё время попадает.

В привязке к основной сюжетной линии развиваются и поднимаются такие эпизоды, как коррупция трёх папских кардиналов за спиною папы, проблемы католической церкви, международные и межконфессиональные отношения.

Авторы 

 Изабель Дюберне
 Эрик Фюрер
 Фил Окс
 Кевин Элдон
 Саймон Гринолл
 Морвина Бэнкс
 МакКензи Крук
 Джеймс Бахман
 Марк Эванс
 Давид Квантик

Эпизоды 
 1 серия: Двойник
 2 серия: Официальный визит
 3 серия: Большой бой
 4 серия: В западне
 5 серия: Одержимый
 6 серия: Прекрасная игра
 7 серия: Семейное дело
 8 серия: Карьерная возможность
 9 серия: Поездка
 10 серия: Дерби

Ссылки 

Сатирические фильмы
Мультфильмы Великобритании
Христианство в массовой культуре